1926 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 Принято решение о строительстве Турксиба.
 6 июля на пригородном участке Баку — Сабунчи — Сураханы, протяжённостью 19 км, введена электрическая тяга (постоянный ток, напряжением 1200 В), что положило начало электрификации советских железных дорог.

Новый подвижной состав 

 В СССР создан четырёхосный изотермический вагон и тепловоз ЩЭЛ1 с электрической передачей по проекту Я. М. Гаккеля.
 В Германии построен тепловоз Ээл2 с электрической передачей по проекту, разработанному группой инженеров под руководством Ю. В. Ломоносова.
 В США начался серийный выпуск паровозов PRR M1.
 В Австрии на заводах Lokomotivfabrik Floridsdorf, Wiener Neustädter Lokomotivfabrik, Lokomotivfabrik der StEG начался выпуск паровозов типа 478.
 В СССР на Путиловском и Луганском заводах освоен выпуск паровозов серии М.
 В Германии начат выпуск паровозов BR 01.

Персоны

Скончались 
 24 ноября Красин, Леонид Борисович — советский государственный и партийный деятель.

Примечания